Biskupice (gromada w powiecie częstochowskim)
 Biskupice (gromada w powiecie kluczborskim)
 Biskupice (gromada w powiecie konińskim)
 Biskupice (gromada w powiecie krakowskim, 1954–1960)
 Biskupice (gromada w powiecie krakowskim, 1969–1972)
 Biskupice (gromada w powiecie lubelskim)
 Biskupice (gromada w powiecie oleskim)
 Biskupice (gromada w powiecie opatowskim)
 Biskupice (gromada w powiecie płockim)
 Biskupice (gromada w powiecie poznańskim)
 Biskupice (gromada w powiecie radziejowskim) (aleksandrowski/radziejowski)
 Biskupice (gromada w powiecie toruńskim)

także:

 Biskupice Melsztyńskie (gromada) (powiat brzeski)
 Biskupice Ołoboczne (gromada) (powiat ostrowski)